A Temporada da CART World Series de 1988 foi a 10ª na história da categoria. Consistiu em 16 corridas, iniciando com o GP de Avondale (Arizona), em 10 de abril, e concluindo em Miami (Flórida), em 6 de novembro.

Teve como campeão Danny Sullivan, da equipe Penske. O prêmio de melhor estreante foi conquistado pelo canadense John Jones, da Arciero Racing.

Equipes e pilotos

Resultado das corridas

Classificação

Copa das Nações

Exibição no Brasil

Ver também
 500 Milhas de Indianápolis de 1988

<noinclude>

1988
1988 no automobilismo